Dante Alderighi (1898-1968) – pianista, compositore, docente e critico musicale italiano
 Fiorella Alderighi (1944) – ex cestista italiana